Amtsgericht Rottenburg steht für:

 Amtsgericht Rottenburg am Neckar, Amtsgericht in Baden-Württemberg
 Amtsgericht Rottenburg an der Laaber, ehemaliges Amtsgericht in Bayern